Ел Естеро има више значења:

 Ел Естеро (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Естеро (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Естеро (Пантепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Естеро, Хуан Хосе Риос (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Естеро (Бенхамин Иљ), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Естеро (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Естеро (Оподепе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Естеро (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Естеро (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Естеро (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Естеро, Сантос Ареазола (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Естеро, Хесус Каналес (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Естеро (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Естеро (Бока дел Рио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Естеро (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Естеро (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику